Кёльн:

 Кёльн — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Кёлльн — город, некогда существовавший на территории современного Берлина. Находился на острове Шпрееинзель и в позднем Средневековье слился с Берлином.
 Кёлльн — деревня в Верхней Лужице, коммуна Радибор.
 Кёльн — немецкий футбольный клуб из Кёльна.
 Кёльн/Бонн — международный гражданский аэропорт, расположенный в пригородном районе Кёльна Порц (Германия) в зоне природного заповедника Ванер-Хайде.
 Köln E52 — связной коротковолновый радиоприёмник германской фирмы «Телефункен» 1942 года, один из самых совершенных образцов своего времени.

ВМФ Германии 
 «Кёльн» — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
 «Кёльн» — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
 «Кёльн» — лёгкий крейсер Кригсмарине времён Второй мировой войны.
 «Кёльн» — серия немецких фрегатов 1950-х годов.

Персоналии 
 Кельн, Артур Робертович (1928—?) — советский инженер в области производства сажи, лауреат Ленинской премии.
 Кельн, Георг-Фридрих (1766—1820) — немецкий политический писатель.